Arroyo Frijol kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Arroyo Frijol, San José Chiltepec, ort, Oaxaca, 
 Arroyo Frijol, Santa María Tlahuitoltepec, ort, Oaxaca,